Chuco hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Chuco, apellido quechua que significa Vuelo muy alto o Sombrero.

Biología
 Chuco, especie de pez de la familia de Cichlidae.
 Chelyocarpus chuco, especie de planta de la familia de Arecaceae.

Divisiones administrativas en Perú
 Santiago de Chuco, ciudad de la provincia de Santiago de Chuco;
 Provincia de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad;

Geografía física
 Chuco, río de la provincia de Nampula, en Mozambique.
 Cerro Chuco, cerro de la provincia de Castilla, región de Arequipa, Perú.
 Cerro El Chuco, cerro del estado de Falcón, Venezuela.

Personas
 Ismael Chuco Sosa, futbolista argentino.